Премия AVN лучшей актрисе () — награда в области порноиндустрии, ежегодно вручаемая компанией AVN в конце января в Лас-Вегасе, штат Невада на церемонии AVN Awards. Была учреждена в 1984 году. Первоначально вручалась в двух категориях: «Лучшая актриса — видео» и «Лучшая актриса — фильм», но, начиная с 2009 года, вручается только в категории «Лучшая актриса — фильм». Джинна Файн и Эшлин Гир получили по четыре награды каждая: две за актёрское исполнение в видео и ещё две — в фильмах.

В конце 2018 года награда была разделена на две категории: «Лучшая актриса — полнометражный фильм» () и «Лучшая актриса — короткометражный фильм» (Best Actress — Featurette). В конце 2019 года награда за полнометражный фильм была переименована и получила название «Лучшая ведущая актриса» (Best Leading Actress).

Последней на январь 2023 года обладательницей данной награды является Мейтленд Уорд (за фильм Drift).

Лауреаты и номинанты 
Примечание: сокращения (в) — видео и (ф) — фильм были использованы для обозначения отдельных категорий, существовавших до 2009 года.

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

AVN Awards
Списки актрис
Награды, появившиеся в 1984 году
Награды актрисам